El término Facultad de Ingeniería y Arquitectura (o viceversa) puede referirse a varias facultades de ingeniería y arquitectura:

 La Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, en Manizales, Colombia;
 La Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador, en San Salvador, El Salvador.